La Kypello Kyprou 1965-1966 fu la 24ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell', che così conquistò il suo primo titolo.

Formula
Le squadre partecipanti furono tredici, ovvero le undici di A' Katīgoria 1965-1966 e le due vincitrici dei gironi di B' Katīgoria 1965-1966. Era previsto un turno di play-off, seguito da tre turni: quarti, semifinali e finale tutti di sola andata, con supplementari ed eventuale ripetizione (a campi invertiti) in caso di perdurante pareggio. La squadra di casa nonché quelle ammesse direttamente ai quarti furono decise per sorteggio

Risultati

Turno di play-off
Gare disputate il 4 giugno 1966.

Quarti di finale

Replay dei quarti di finale

Semifinali

Finale

Tabellone dei quarti

 ammesso alla Coppa delle Coppe 1966-1967

Note

Voci correlate
 A' Katīgoria 1965-1966
 B' Katīgoria 1965-1966

Collegamenti esterni

Calcio nel 1965
Calcio nel 1966
1965-66